Долженков — русская фамилия; имеет женскую форму Долженкова. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:
 
 Долженков, Василий Иванович (1842—1918) — депутат Государственной Думы Российской империи 1-го и 2-го созывов.
 Долженков, Игорь Павлович (1914—1980) — Герой Советского Союза.

Долженкова 
 Долженкова, Евдокия Петровна (1914—2001) — доярка совхоза «Каргапольский» Каргапольского района Курганской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 1-я Малая Долженкова — деревня в Октябрьском районе Курской области России

Примечания